Моргенштейн — еврейская фамилия.

 Моргенштейн, Лесли (Leslie Morgenstein, род. 1967) — американский продюсер кино и телевидения, президент Alloy Entertainment.
 Моргенштейн, Мириам (Сарачик, 1933—2021) — американский физик-экспериментатор.
 Моргенштейн, Род (род. 1953) — американский барабанщик, рок-музыкант.